Córrego Olhos D'Água é um rio brasileiro do estado de São Paulo. Passa pelo município de São Carlos.

Olhos D'Água, Córrego
Olhos D'Água